«После́днее ле́то де́тства» — советский художественный телевизионный цветной фильм, снятый режиссёром Валерием Рубинчиком на киностудии «Беларусьфильм» в 1974 году.
Фильм создан по заказу Государственного Комитета Совета Министров СССР по телевидению и радиовещанию.

История создания 
Картина представляет собой заключительную часть приключенческой трилогии («Кортик», «Бронзовая птица», «Выстрел»). Снявший первые две части режиссёр Николай Калинин неожиданно умер 12 февраля 1974 года в период озвучания второго фильма, и третью часть доверили снимать Валерию Рубинчику.

Киносценарий ленты был опубликован раньше книжной версии, а затем переработан в повесть. Автору сценария Анатолию Рыбакову при первом просмотре фильм категорически не понравился, он сделал 27 замечаний.

Его раздражало абсолютно всё. В «Кортике» и «Бронзовой птице» всё ему было родным, а тут всё чужое. Он не принял всю стилистику фильма.

Поскольку без одобрения Рыбаковым фильм принимать отказывались, Рубинчику пришлось вносить изменения.

Сюжет 
Действие фильма происходит в Москве в 1925 году, во времена НЭПа. Трое главных героев — Миша, Генка и Слава — выросли и стали комсомольцами. В их дворе происходит убийство — ночью застрелили инженера Зимина. Главным подозреваемым оказывается местный хулиган. Тем не менее Миша отказывается безоговорочно поверить в его вину и пытается самостоятельно найти доказательства. Занимаясь расследованием, ему удаётся не только выйти на след банды, причастной к убийству, но и прервать цепь хищений, которые совершались на мануфактуре, где работал Зимин. Ему также удаётся спасти нескольких беспризорников от вовлечения в преступную деятельность.

В ролях 
 Владимир Антоник — Миша Поляков, комсомолец
 Евгений Евстигнеев — Валентин Валентинович Навроцкий, агент-снабженец
 Вячеслав Молоков — Витька Буров по прозвищу «Альфонс Доде», местный хулиган
 Серёжа Беляк — Лёня Панфилов по кличке «Шныра», сын работника склада
 Саша Катько — Паштет
 Люда Куцелай — Белка
 Александр Жданов — Генка Петров
 Леонид Белозорович — Антон
 Николай Денисов — Славка Эльдаров
 Владимир Герасимов — Юра
 Владимир Лосев — Костя-Карлик
 Олег Грачёв — Андрей Зимин по кличке «Фургон», сын инженера
 Александр Вокач — Николай Львович Зимин, главный инженер
 Зоя Осмоловская — Ольга Дмитриевна Зимина, его жена
 Ирина Борисова — Люда Зимина
 Вадим Ганшин — Василий Иванович, фотограф
 Виктор Лебедев — тапёр
 Геннадий Овсянников — Евгений Иванович Красавцев, начальник сбыта
 Юрий Сидоров — Свиридов
 Вера Кавалерова
 Александр Кашперов — синеблузник
 Георгий Штиль — отец Витьки Бурова
 Валентина Ананьина — мать Витьки Бурова
 Георгий Ручимский — старик-бутылочник
 Анатолий Чарноцкий
 Николай Горлов — Панфилов, работник склада
 Рогволд Суховерко — жулик
 Борис Вишкарев
 Александра Зимина — бабушка, «приютившая» Белку

Съёмочная группа 
 Автор сценария: Анатолий Рыбаков
 Режиссёр: Валерий Рубинчик
 Оператор: Марк Брауде
 Художник: Михаил Карпук
 Композитор: Евгений Глебов
 Тексты песен: Булат Окуджава

Расхождения с книгой 

Расхождения в основном обусловлены последующей переработкой, так как киносценарий был создан раньше.
В книге Генка становится наполовину отрицательным персонажем. Он крайне критичен к окружающим, некритичен к себе и занимает нонконформистскую позицию. В фильме был добавлен персонаж по имени Антон, которого наделили поведением и репликами Генки из книги. Генка же в фильме остаётся прежним Генкой, вдобавок декламирует стихи собственного сочинения, которые по книге принадлежат ещё одному соученику Миши и Генки — Яше Полонскому.

Славка в книге практически бросил школу и работает тапёром в ресторане, где гуляют нэпманы. В книге расследование убийства инженера Зимина ведёт один Миша Поляков, Славка настроен скептически, а Генка участия в нём и вовсе не принимает. Вновь объединяются они лишь к концу повести.

Будучи в фильме Костей-Карликом, в книге этот персонаж становится вором-карманником Шаринцем.

Интересные факты
 Хронологически исторические факты в фильме трактуются довольно вольно: с одной стороны Навроцкий приносит новость о гибели Макса Линдера  (октябрь 1925 г.) и, если действие происходит весной 1926 года, то новость добиралась довольно долго, с другой Ольга Зимина ожидает приезда в Москву Сары Бернар, скончавшейся в 1923 г.
 В 3-й серии, в эпизоде ареста тапёра, в кинозале демонстрируется немой чёрно-белый фильм «Четыре всадника Апокалипсиса». Показан знаменитый эпизод танго в исполнении героя Рудольфа Валентино и танцовщицы, в исполнении Беатрис Домингес.

Песни 
«Я не богат» (Е. Глебов — Б. Окуджава)

Примечания

Ссылки

Литература 
 

Телевизионные мини-сериалы 1970-х годов
Телефильмы СССР по алфавиту
Телесериалы СССР 1974 года
Телесериалы студии «Беларусьфильм»
Телефильмы, снятые по заказу Гостелерадио СССР
Приключенческие телесериалы СССР
Детские телесериалы СССР
Телесериалы на русском языке
Экранизации произведений Анатолия Рыбакова